Il doppio femminile del Dubai Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Liezel Huber e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma partecipano con partner differenti, rispettivamente con Lisa Raymond e Shahar Peer. La spagnola e la Pe'er sono state eliminate ai quarti di finale da Sania Mirza ed Elena Vesnina.

La detentrice Huber ha poi vinto il titolo con la sua connazionale Raymond battendo in finale Sania Mirza ed Elena Vesnina per 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
 Sania Mirza /  Elena Vesnina (finale)

 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (primo turno) 
 Nuria Llagostera Vives /  Anastasija Rodionova (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 2012
WTA Tour 2012